Acheroraptor — род динозавров из семейства дромеозаврид из раннемеловой эпохи, ископаемые остатки которых найдены в формации Хелл-Крик, штат Монтана, США. В род включают единственный вид Acheroraptor temertyorum. Это один из двух геологически наиболее молодых видов дромеозаврид; вторым является Dakotaraptor, также найденный в Хелл-Крик.

Открытие и наименование 

Род Acheroraptor описала команда учёных под руководством Дэвида Эванса в 2013 году. Типовым видом является Acheroraptor temertyorum. Родовое название происходит от  — Ахерон (река в подземном царстве, отсылка к названию формации Хелл-Крик, которое означает «адский ручей») с добавлением  — «хищник». Видовой эпитет дан в честь Джеймса и Луизы Темерти — председателя энергетической компании Northland Power и Совета управляющих Королевского музея Онтарио и его жены, которые много лет поддерживали музей.

Acheroraptor temertyorum известен по голотипу  63777 — почти целой правой верхнечелюстной кости с несколькими зубами (некоторые отделены) и по отнесённой к этому же таксону почти целой левой зубной кости (часть нижней челюсти) ROM 63778, которые могут принадлежать одной особи. Обе кости хранятся в Королевском музее Онтарио. Их обнаружили примерно в четырёх метрах друг от друга, в одном смешанном костяном слое, который встречается в верхней части формации Хелл-Крик, датируемой последним, маастрихтским ярусом верхнего мела, непосредственно перед мел-палеогеновым вымиранием. Голотип обнаружили в августе 2009 года охотники за окаменелостями, один из которых спустя несколько лет нашёл зубную кость, и которые позже помогли установить точное местонахождение остатков по данным GPS, а также предоставили фотографии находки, сделанные in situ. Оба экземпляра впоследствии приобрёл Королевский музей Онтарио у частного коллекционера.

Размер 
Из-за фрагментарности окаменелых остатков точные размеры тела Acheroraptor установить пока невозможно. Авторы описания назвали Acheroraptor «дромеозавридом среднего размера».

Систематика 
В 2013 году Эванс и его команда исследовали филогенетическое положение Acheroraptor с использованием двух матриц данных. Оба экземпляра были закодированы как единый таксон в матрицу данных из работы Тёрнера и др. (2012) — обширного анализа теропод, сфокусированного на изучении манирапторов. Анализ показал, что Acheroraptor относится к кладе, содержащей Eudromaeosauria и Microraptorinae, что подтвердило его принадлежность к дромеозавридам и, возможно, к Eudromaeosauria. Однако внутри этой клады данный анализ не выявил детальную картину родственных связей (политомия на кладограмме), так как количество признаков, известных для членов клады, оказалось недостаточным.

Кроме того, команда Эванса закодировала образцы (вместе и по отдельности) в обновлённую версию меньшей матрицы данных от Лонгрича и Керри (2009). Сюда были добавлены Velociraptor osmolskae и Balaur bondoc, а Itemirus был исключён, поскольку в одном из анализов он был отнесён к тираннозавроидам. Некоторые признаки были пересмотрены и изменены; кроме того, в матрицу были добавлены два признака верхней челюсти из матрицы Тёрнера и др. (2012). Анализ Эванса и др. позволил точнее выяснить родственные связи Acheroraptor и близких к нему родов: он занял базальное положение в пределах подсемейства велоцирапторин, которое, как оказалось, включает только азиатских дромеозаврид. Кладограмма ниже отражает результаты проведённого анализа.

Кладограмма 2020 года.

Палеоэкология 

Acheroraptor является самым молодым из известных представителей дромеозаврид. Формация Хелл-Крик, где были найдены его остатки, датируется периодом, предшествующим мел-палеогеновому вымиранию, то есть 66 ± 0,07 млн лет назад. Здесь было найдено множество окаменелостей растений и животных.

Эванс и др. обнаружили, что Acheroraptor был единственным дромеозавридом в формации Хелл-Крик. Зубы, ранее относимые к дромеозавру и Saurornitholestes, теперь уверенно относят к Acheroraptor. В 2015 году эта точка зрения была опровергнута находкой Dakotaraptor — второго и гораздо более крупного дромеозавра из того же пласта. Прочими не-дромеозавридовыми тероподами из этой формации являются тираннозавриды, орнитомимиды, троодонтиды, птицы и ценагнатиды.

Примечания 

Дромеозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки
Фоссилии, описанные в 2012 году
Темерти